Het erfelijke vorstendom Pakoealaman (Javaans: Kadipaten Pakualaman), rond de stad Pakualaman (huidige schrijfwijze), was een deel van het sultanaat Jogjakarta, dat tussen juni 1812 en maart 1813, tijdens de Engelse overheersing van Nederlands-Indië, werd opgericht als beloning voor de hulp die prins Natakusuma (ook Notokusumo) aan de Britse troepen had verleend in de strijd tegen het in opstand gekomen Jogjakarta.

De positie van Pakoealaman ten opzichte van het sultanaat Jogjakarta was te vergelijken met die van Mangkoenegara in verhouding tot het 'soenanaat' Soerakarta (tegenwoordig Surakarta): Pakoealaman werd evenals Mangkoenegara geregeerd door een jongere tak van de regerende familie (in Jogjakarta de familie Hamengkoeboewono, in Soerakarta de Pakoeboewonodynastie), en beide vorstendommen bestonden voornamelijk uit buitengebieden. In tegenstelling tot Mangkoenegara bezat Pakoealaman slechts een symbolisch leger bestaande uit een kleine cavalerie- en infanterieafdeling, voornamelijk bestemd voor ceremoniële- en bewakingstaken. Deze legerafdelingen werden in 1892 opgeheven.

Van 1816 tot 1945 had Pakoealaman binnen Nederlands-Indië de status van 'zelfbesturend' vorstenland. Na de onafhankelijkheid van Indonesië verkreeg Pakoealaman, eerst zelfstandig en vanaf 1950 als deel van Jogjakarta, de benaming van 'bijzonder district' (Daerah Istimewa). De vorst van Pakoealaman werd vicegouverneur van Jogjakarta.

Lijst van vorsten van Pakoealaman 

 Pakoe Alam I (1812-1829)
 Pakoe Alam II (1829-1858)
 Pakoe Alam III (1858-1864)
 Pakoe Alam IV (1864-1878)
 Pakoe Alam V (1878-1900)
 Pakoe Alam VI (1901-1902)
 Pakoe Alam VII (1903-1938)
 Pakoe Alam VIII (1938-1998)
 Pakoe Alam IX (1998-2015)
 Pakoe Alam X (2016- )

Geografie 
Het oorspronkelijke vorstendom bestond uit een aantal kleine enclaves in en rond Jogjakarta (onder andere de kraton, de aloenaloen en de grote moskee van Pakoealaman) en een verhoudingswijs grotere strook land langs de nabijgelegen zuidkust van Java. 

Historisch land in Indonesië
Geschiedenis van Java
Midden-Java
Jogjakarta